Naturens hus kan syfta på:

Naturens Hus, Örebro – ett friluftscenter i naturreservatet Rynningeviken mellan Svartån och Hjälmaren i Örebro
Naturens hus – ett hus med aktiviteter för elever och lärare i Bergianska trädgården
Naturens hus – ett informationscenter om miljö som drivs av Esbo stad, se Villa Elfvik

Se även
Naturum